Улица Швейцаровка (до 2022 года — улица Пугачёва) () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира (без проезда) до тупика возле стадиона школы № 32, исторически сложившаяся местность (район) Красный Хутор.

Примыкает улица 1 Гвардейской армии.

История 
Незаможная улица проложена в 1930-е годы. Была застроена индивидуальными домами. Изначально улица не имела выхода к другим улицам. 

В 1960 году Незаможная улица переименована на улица Пугачёва — в честь донского казака Емельяна Ивановича Пугачёва.

В 1980-е годы парная сторона была преобразована: построен квартал многоэтажной застройки, усадебная застройка почти полностью ликвидирована.

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 1 августа 2022 года улица получила современное название — в честь исторически сложившаяся местности Швейцаровка, согласно Решению Черниговского городского совета № 19/VIII-6 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у м. Чернігові»).

Застройка 
Улица проложена в юго-западном направлении параллельно улицам Мартына Небабы и Шевчука. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Парная сторона улицы имеет только два дома, остальная часть занята многоэтажными домами улицы 1 Гвардейской армии. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 684 ПУГАЧОВА ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова